Ledizione 1921-22 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Wiener Sport-Club.

Capocannoniere del torneo fu Richard Kuthan (Rapid Vienna), con 20 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Wiener Sport-Club Campione d'Austria 1921-22.
 Ostmark Wien retrocesso in 2. Klasse.

Calendario

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1921
Calcio nel 1922
Fußball-Bundesliga (Austria)